Купя́нка — топоним:

Россия 
 Купянка — село в Богучарском районе Воронежской области.

Украина 
 Купянка — прежнее название города Купянск.
 Купянка — река в Харьковской области.

См. также 
 Купянск-Узловой